De 7de editie van de Jaarbeursstedenbeker werd gewonnen door het Hongaarse Ferencvaros dat in de finale Juventus versloeg.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1964/65